Lost in Paradise (canção) - da banda americana de rock Evanescence
Lost in Paradise (filme) - drama vietnamita de 2011

Desambiguação